Dywizja lekka – dywizja o ograniczonej w stosunku do pełnego etatu ilości ludzi, lub wyposażona w lekki sprzęt.

W armii niemieckiej podczas II wojny światowej występowały lekkie dywizje piechoty, oraz lekkie dywizje pancerne (należałoby je poprawniej określić jako "dywizje szybkie").

W armii amerykańskiej, współcześnie określa się tak jednostki przeznaczone do walki w terenie zurbanizowanym, lub jednostki uzbrojone w starszy i lżejszy sprzęt (np. transportery M113), przeznaczone do walki z przeciwnikiem nie wymagającym stosowania uzbrojenia pierwszoliniowego.